HHN steht für:
 Hochschule Heilbronn, Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit den Schwerpunkten Technik, Wirtschaft und Informatik
 Human Help Network, deutsche, international tätige Kinderhilfsorganisation
 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse in der Physiologie
 Hirschhorn (Neckar) (UN/LOCODE)
 Flughafen Frankfurt-Hahn (IATA-Code), ziviler Flughafen in Rheinland-Pfalz
 Bahnhof Hannover-Nordstadt (DS100-Code)
 Hahn Air Lines (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

Siehe auch:

Abkürzung